Ministerul Finanțelor este un minister prezent în guvernele mai multor țări:
Ministerul Finanțelor (Republica Moldova)
Ministerul Finanțelor (România)